Angerville je:

Angerville (Calvados), francouzská obec v departementu Calvados
Angerville (Essonne), francouzská obec v departementu Essonne
jako součást názvu:
Angerville-Bailleul, francouzská obec v departementu Seine-Maritime
Angerville-la-Campagne, francouzská obec v departementu Eure
Angerville-la-Martel, francouzská obec v departementu Seine-Maritime
Angerville-l'Orcher, francouzská obec v departementu Seine-Maritime